Joliette ou Jolliet peuvent désigner :

Personnalités
Louis Jolliet (1645-1700), explorateur français et canadien.
Olivier Jolliet, chercheur
Barthélemy Joliette, le fondateur de Joliette, au Québec.

Toponymes



Joliette, une ville du Québec, Canada près du fleuve Saint-Laurent ;
Joliette, une municipalité régionale de comté du Québec ;
 Joliette, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1854 à 1867 ;
Joliette, une circonscription électorale provinciale du Québec ;
Joliette, une circonscription électorale fédérale, du Canada ;
Joliette, une station de métro à Montréal ;
Joliette-Montcalm, une ancienne circonscription électorale provinciale de 1973 à 1981;
Comté de Joliette, ancien comté municipal du Québec;
Lac Louis-Jolliet, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec;Lac Jolliet (rivière Jolliet), plan d'eau traversé par la rivière Jolliet, laquelle est un affluent de la rivière Rupert, en Jamésie, au Nord-du-Québec;
Lac Jolliet (île d'Anticosti), un plan d'eau de l'Île d'Anticosti, MRC Minganie;Rivière Jolliet, un affluent de la rivière Rupert, en Jamésie, au Nord-du-Québec;
Seigneurie de Jolliet, seigneurie dans Chaudière-Appalaches;

La Joliette, un quartier de Marseille
 Joliette, une station de métro à Marseille

Autres
Galerie Jolliet, galerie d'art fondée en 1966 de la ville de Québec (ville), au Canada.

Voir aussi
 Joliet

Homonymie de toponyme